Чемпионат Европы по академической гребле 1902 года проводился на Рейне в конце августа.  Обычно упоминается, как проводимый в Страсбурге , однако веб-сайт Международной федерации гребли также считает, что чемпионат проводился в Келе на противоположной стороне Рейна от Страсбурга. В любом случае, оба города были в то время частью Германской империи. Соревнования проводились только среди мужчин, в пяти классах лодок (M1x, M2x, M2 +, M4 +, M8 +).

Медальный зачёт

Примечания